Il gruppo dell'inderite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'inderite 
 Inderborite
 Inderite
 Inyoite

Note 

Inderite